Фе́ликс Бернште́йн (, 1878—1956) — немецкий . Первым доказал центральную для теории множеств теорему Кантора — Бернштейна (1896 год). Определил также статистические законы наследования групп крови (1924 год). Профессор Колумбийского, Сиракузского и Нью-Йоркского университетов.

Биография 
Родился в еврейской семье, его отец — крупный физиолог Юлиус Бернштейн, дед по отцу — Аарон Бернштейн — известный журналист и общественный деятель. Мать Феликса была талантливым музыкантом, играла на фортепиано и сочиняла музыку. Феликс был назван в честь композитора Феликса Мендельсона, так как его мать надеялась, что ее сын в будущем станет известным музыкантом.

Ещё будучи учеником гимназии в Галле, Бернштейн посещал семинар Георга Кантора в местном университете (Кантор был другом отца Бернштейна). Закончив гимназию, Бернштейн с 1896 по 1900 годы учился в Мюнхене, Галле, Берлине и Гёттингене. В 1903 году защитил диссертацию, с 1911 года работал в Гёттингенском университете. Примерно в это же время Феликс познакомился и подружился с Альбертом Эйнштейном.

По окончании Первой мировой войны Бернштейн некоторое время был в Гёттингене вице-председателем местного отделения Немецкой демократической партии.

В 1921 году Бернштейн был назначен профессором Гёттингенского университета. В 1928 году он преподавал в Гарварде (США) в качестве приглашённого профессора.

В 1934 году, вскоре после прихода к власти нацистов, Бернштейн был как еврей уволен со всех своих должностей. Поскольку в это время он совершал лекционный тур по Америке, Бернштейн решил остаться в США. В 1948 году, после войны, Бернштейн вернулся в Европу. Он в основном жил в Риме и Фрайбурге, испытывая сильную нужду. Умер в Цюрихе 3 декабря 1956 года.

Научная деятельность 
Бернштейн был разносторонним математиком, его труды относятся к теории множеств, теории чисел, теории тригонометрических рядов, теории интегральных уравнений, теории вероятностей и математической статистике. Он доказал фундаментальную теорему Кантора — Бернштейна, внёс значительный вклад в изопериметрическую проблему, теорию преобразования Лапласа. С 1920-х годов много занимался применением математических методов в биологии, исследуя задачи общей генетики, генетики популяций и теории наследственности.

Бернштейн — основатель и (с 1921 по 1934 годы) директор Института математической статистики Гёттингенского
университета. В 2014 года в Гёттингене состоялось открытие Института математической статистике в биологии имени Ф. Бернштейна.

Основные труды 
 
   (Dissertation, 1901); reprint Jan 2010, 1141370263
 
 
 
 
 
 
 
  — Corrections in Vol.29 (1920), p. 94

Примечания

Литература

Ссылки 
 Беркович Е. Дело Феликса Бернштейна, или Теория анти-относительности.
 
 Biography at the Felix-Bernstein-Institute for Mathematical Statistics in the Biosciences at the Göttingen University
 

Члены Немецкой демократической партии
Персоналии:Галле (Саксония-Анхальт)